Carlos Rodrigo Hue Ribeiro de Lessa, conhecido simplesmente como Rodrigo Lessa (Rio de Janeiro, 17 de maio de 1962) é um compositor, músico, arranjador, cantor e multi-instrumentista brasileiro. Em 1997, gravou seu primeiro disco solo, Solbambá.Seu pai, Carlos Lessa  foi um economista.

Bibliografia
AMARAL, Euclides. Alguns Aspectos da MPB. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 2008. 2ª ed. Esteio Editora, 2010. 3ª ed. EAS Editora, 2014.
CAZES, Henrique. Choro do quintal ao Municipal. Rio de Janeiro: Editora 34, 1998.

Ligações externas
Rodrigo Lessa no Músicos do Brasil: Uma Enciclopédia Instrumental

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira